

Первый раунд голосования

Второй раунд голосования

См. также 
 Норвегия на «Евровидении»
 Евровидение-2003

Примечания 

2003 год в Норвегии
Страны на «Евровидении-2003»